Ракаи — топоним.

 Ракаи (город) — город в Уганде.
 Ракаи (округ) — округ в Уганде.